Łęki ist der Name von mehreren Ortschaften in Polen:

 in der Woiwodschaft Łódź:
 Łęki (Zelów)

 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Łęki (Borzęcin)
 Łęki (Myślenice)
 Łęki (Łososina Dolna)
 Łęki (Kęty)

 in der Woiwodschaft Masowien:
 Łęki (Opinogóra Górna)
 Łęki (Kotuń)

Siehe auch:
 Łęki Szlacheckie